Fuente de Oro kan syfta på:

Colombia 

 Fuente de Oro (kommun), Meta, 
 Fuente de Oro (ort), Meta,